Selon les juridictions applicables, lors de la rupture du contrat de travail ou d'un licenciement, une indemnité peut être due ou proposée au salarié. Les conditions varient beaucoup d'un pays à l'autre, d'une législation à l'autre.

Indemnité de licenciement (France)
Indemnité de licenciement (Belgique)